Resaca de los Cuates ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Resaca de los Cuates (Fluss), ein Fluss im Cameron County, Texas  
 Resaca de los Cuates (See), ein See im Cameron County, Texas  
 Resaca de los Cuates Reservoir, ein Stausee im Cameron County, Texas